Дивишов () — местечко в Среднечешском крае Чехии, расположенное в 35 км юго-восточнее Праги. Около 1 500 жителей.

Население

Примечания

Источники 
 История Дивишова на его официальном сайте.

Населённые пункты Среднечешского края